El Gatal kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Gatal, Sinaloa, ort, >
 El Gatal, Guanajuato, ort, Jerécuaro, 

Robotskapade Mexikoförgreningar